Lit steht für:
 Lit (Band), US-amerikanische Rockband
 Lit (Dateiformat), Name und Dateinamenserweiterung (.lit) für Microsofts E-Book-Dateiformat
 Lit (Schweden), Ort in Schweden
 lit, ein Begriff aus der Hip-Hop-Szene, siehe Hip-Hop-Jargon#lit
 Lit-et-Mixe, Gemeinde im französischen Département Landes
 Ireneo L. Lit, Jr. (* 1960), philippinischer Insektenkundler

Lit. steht für:
 amtliches Kürzel für die italienische Lira, die frühere Währung Italiens

lit steht für:
 Litauische Sprache (ISO-639-3-Code), baltische Sprache in Litauen
 in lit. (in literis, in littera), Aufzeichnung/Mitteilung per Brief 

lit. steht für:
 littera ( für Buchstabe); zur Verwendung dieser Abkürzung in der Rechtswissenschaft siehe den Artikel lit. (juristische Abkürzung)
 litauisch, siehe Litauische Sprache

LIT steht für:
 Layer Ignition Temperature
 Leibniz-Institut für Immuntherapie
 Limerick Institute of Technology, irische Hochschule
 Litauen, UNDP-Code
 LIT Verlag, deutscher Verlag
 Literaturgesellschaft Hessen Frankfurt; Nachfolgerin des Fördervereins Deutscher Schriftsteller (1976–1996)
 Bill and Hillary Clinton National Airport (IATA-Code), ein Flughafen in den USA

Siehe auch:

 Litt
 Lith (Begriffsklärung)
 Lid
 Lidth
 Liet
 Lieth (Begriffsklärung)

Abkürzung